Erskine peut désigner :

Patronyme 

 Chad Erskine (1980-), joueur de rugby à XV américain ;
 
 Chester Erskine (1905-1986), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Gary Erskine (1968- ), dessinateur de comics britannique ;
 Gay Erskine (1943- ), joueuse de squash rhodésienne ;
 Graves Erskine (1897-1973), général dans le Corps des Marines des États-Unis ;
 
 James Erskine (14 comte de Mar et 16 comte de Kellie, 1949-), pair écossais et ancien membre de la Chambre des lords ;
 
 John Erskine (?-1572), comte de Mar, régent d'Écosse de 1571 à 1572 ;
 John Erskine (1675-1732), comte de Mar, jacobite écossais, architecte, homme politique et officier d'armée ;
 John Elphinstone Erskine (1806-1887), navigateur et homme politique britannique ;
 John Erskine (1980-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
  Margaret Erskine (1515-1572), maitresse de Jacques V d’Écosse;
 Margaret Erskine (1901-1984), auteur de roman policier canadien ;
 Peter Erskine (1954-), batteur de jazz américain ;
 Peter St Clair-Erskine (7 comte de Rosslyn, 1958-), pair britannique et ancien commandant de la police métropolitaine.
 Ralph Erskine (1914-2005), architecte britannique.
 Ralph Erskine, historien et cryptologue britannique.

Personnage de fiction 
 Dans l'univers des comics américains de l'éditeur Marvel Comics, le personnage d' est le pseudonyme du docteur Josef Reinstein, un savant américain originaire d'Allemagne qui a conçu le Sérum du Super-Soldat du héros Captain America.

Toponymie

Canada 
 Erskine, un hameau canadien de la province d'Alberta.

États-Unis 
 Erskine, ville dans le Minnesota.

Royaume-Uni 
 Erskine, une ville du Renfrewshire en Écosse.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais